Кендра Спейд (; род. 11 мая 1998 года в Новом Орлеане, Луизиана, США) — американская порноактриса.

Карьера 
Имеет филиппинское происхождение. Родилась в Новом Орлеане, штат Луизиана. Позже переехала в небольшой город в штате Вашингтон.

В июне 2017 года в возрасте 19 лет начинает сниматься в любительских порнороликах по объявлению с сайта Craigslist. Также снималась у фотографа, который предложил ей в качестве агента , владельца агентства талантов Spiegler Girls. Снимается в сценах традиционного, межрасового, лесбийского и анального секса.

Снимается для таких студий и сайтов, как Brazzers, Cherry Pimps, Diabolic Video, Evil Angel, Girlfriends Films, Hard X, Hustler Video, Kink.com, Third Degree Films, Zero Tolerance Entertainment и многих других.

В апреле 2019 года снялась в фотосессии для июньского выпуска журнала Hustler. В мае этого же года была выбрана Girlsway в качестве девушки месяца. В августе Кендра стала Treat of the Month по версии Twistys.

В январе 2021 года Кендра впервые с начала карьеры была награждена премией AVN Awards, победив в категории «Лучшая карантинная сцена секса».

По данным сайта IAFD на июнь 2019 года, снялась в 120 порносценах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2017 — Cheerleaders Love Massive Cocks
 2018 — Anal Babysitters Club
 2018 — Anal Heartbreakers 3
 2018 — Anal Monster Black Cock Sluts 3
 2018 — Anal Players 4
 2018 — Ass Trained By An Older Guy
 2018 — Fantasy Roleplay 3
 2018 — Manuel Opens Their Asses 6
 2018 — Mother-Daughter Exchange Club 51
 2018 — The Babysitter 13

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Девушки Girlsway
Twistys Treats